Namnet Fanfani bärs av flera personer:

 Amintore Fanfani (1908–1999), politiker
 Donatella Fanfani (född 1962), röstskådespelare
 Giuseppe Fanfani (född 1947, politiker
 Ottavio Fanfani (1915–1981), skådespelare
 Pietro Fanfani (1815–1879), språkforskare och författare
 Tommaso Fanfani (1943–2011), ekonom

italienska efternamn